Rauschelbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Rauschelbach (Poppenhausen), Ort im Ortsteil Steinwand der Gemeinde Poppenhausen, Landkreis Fulda, Hessen

Gewässer:
 Rauschelbach (Haardt), rechter Zufluss der Haardt (zur Lütter) vor Poppenhausen, Landkreis Fulda, Hessen
 Rauschelbach (Sittenbach), linker Zufluss des Sittenbachs (zur Pegnitz) in Altensittenbach, Stadt Hersbruck, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Rauschelbach ist ein Familienname:
 Heinrich Rauschelbach (1888–1978), deutscher Astronom und Feinmechaniker

Siehe auch:
 Rauschenbach